Појам Опсада Париза може да се односи на:
 Опсада Париза (885—886), опсада Париза од стране Викинга током 885. до 886.
 Опсада Париза (1358),
 Опсада Париза (1870—1871), опсада Париза током француско-пруског рата 1870—1871